

Турна — населений пункт у Валкському краї.

Турна — село у гміні Коритниця Венґровського повіту Мазовецького воєводства.
 Турна Велика — село у гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.
 Турна Мала — село у гміні Сім'ятичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства.

Тренч'янська Турна — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.

Див. також 
 Турня